Jegu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jegu, administrativ by, Provinsi Bali, 
 Kelurahan Jegu, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar